Gerecs középkori település Vajszka határában
 Gerech, Geréc puszta középkori formája, Újpetre határában
 Gerecz vagy Gerech középkori település Krassó vármegyében
 Gerecz vagy Gerech, Stari Gradac és vára középkori formája
 Gerecs hegy vagy hegység, Gerecse régiesen

Lásd még: Gerecse-csúcs, Gerec vára, Görcsöny, Kis-Gerecse, Nagy-Gerecse

Jegyzetek